Isábena steht für: 
 Isábena (Huesca), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Huesca in Aragonien
 Isábena (Fluss), einen Fluss in Spanien